Нови́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Октябрького района Костромской области России.

Административный центр — село Боговарово (не входит в состав поселения).

История 
Новинское сельское поселение с центром в деревне Кузьмины образовано в соответствии с Законом Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО, которым установлены статус и границы муниципального образования.

Законом Костромской области от 29 марта 2010 года № 601-4-ЗКО, Забегаевское, Новинское и Стариковское сельские поселения были объединены в Новинское сельское поселение с административным центром в селе Боговарово.

Законом Костромской области от 18 мая 2015 года № 681-5-ЗКО, Власовское и Новинское сельские поселения были объединены в Новинское сельское поселение с административным центром в селе Боговарово.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Октябрьского района Костромской области
Сельские поселения Костромской области